I Giochi mondiali 1993, quarta edizione della competizione, si tennero all'Aia, nei Paesi Bassi. Vi parteciparono 2275 atleti che gareggiarono in 25 discipline (delle quali, tre erano sport dimostrativi).

Medagliere

Voci correlate
Sport nel programma dei Giochi mondiali

Collegamenti esterni
Medagliere - Dal sito Sports 123
Risultati completi dei Giochi mondiali - Dal sito Sports 123

Sport nel 1993
Giochi mondiali
Competizioni sportive all'Aia